Amerikai Egyesült Államok
Rolling Meadows, amerikai település
 Kanada
Rolling Meadows, kanadai település